Northrop est un nom de famille, devenu nom d'entreprise et nom d'avions.

Personnalités 

 Henry Northrop (1842-1916), prêtre américain, évêque de Charleston ;
 Jack Northrop (1895-1981), constructeur aéronautique américain, fondateur de Northrop ;
 John Howard Northrop (1891-1987), biochimiste américain, prix Nobel de chimie ;
Lucius B. Northrop (1811-1894), commissaire général confédéré lors de la guerre de Sécession.

Aviation 
 Northrop Corporation et Northrop Grumman, firmes aéronautiques américaines créées par Jack Northrop ;
 Avions Northrop : voir .

Autres 
 Northrop, ville du Minnesota aux États-Unis.